Екатеринославский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Екатеринославский сельсовет — в Октябрьском районе Амурской области.
 Екатеринославский сельсовет — в Тюльганском районе Оренбургской области.